Příjmení Kopačka nosí více osobností:

 Dušan Kopačka (* 1958) – slovenský fotbalista, obránce
 Ludvík Kopačka (* 1946) – český geograf a vysokoškolský pedagog
 Štefan Kopačka (* 1952) – slovenský fotbalista

Jiné významy
 Kopačka – specializovaná sportovní bota